Список глав правительства Таиланда включает руководителей правительства королевства Таиланд (), до 1939 года и в 1945—1948 годы называвшегося Сиам, включая королевские правительства, имеющие в таиландской традиции последовательные порядковые номера, и различные администрации периодов прямого управления государством Вооружёнными силами Таиланда. До революции 1932 года короли династии Чакри являлись абсолютными монархами Сиама, однако  года король Чулалонгкорн основал  (), состоящий из 49 старших князей и официальных лиц, существующий по настоящее время в качестве консультативного органа.  года король Прачадипок сформировал Высший государственный совет Сиама (), состоящий из 5 старших князей (все являлись его братьями) для содействия в управлении страной; после революции 1932 года, установившей режим конституционной монархии, он был распущен. Согласно  (временной конституции) резолюцией  (временного парламента) в качестве исполнительного органа (правительства)  (2475) года была назначена  ().  (2475) года, после промульгации , был сформирован Совет министров () во главе с премьер-министром (). Во всех последующих конституциях и конституционных актах (всего их по 2017 год было принято 20) эти названия были сохранены.

Характеристика списка 
Даты в списке указаны по григорианскому календарю, с указанием в скобках года по используемому в Таиланде с 1888 года тайскому солнечному календарю, в котором летосчисление ведётся по буддистской эре (), начавшейся в 543 году до н. э.. Применённая в первом столбце таблицы нумерация является условной. Также условным является использование в первом столбце цветовой заливки, служащей для упрощения восприятия принадлежности лиц к различным политическим силам без необходимости обращения к столбцу, отражающему партийную принадлежность. В случае, когда премьер-министр получил повторные полномочия последовательно за первоначальными, раздельно отражается каждый срок полномочий. В столбце «Выборы» отражены состоявшиеся выборные процедуры, сформировавшие состав парламента, утвердивший состав Совета министров, либо отражено назначение лица главой правительства вне парламентской процедуры. Наряду с партийной принадлежностью, в столбце «Партия» также отражён внепартийный (независимый) статус персоналий, или их принадлежность к вооружённым силам, когда они выступали как самостоятельная политическая сила.

Список премьер-министров Таиланда (Сиама)

Эмблема и штандарты премьер-министра Таиланда

Диаграмма пребывания в должности

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 

 Список руководителей Таиланда (архивная копия 2022-12-13)

Таиланд